Saint-Ellier è il nome di alcuni comuni francesi:
Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance – Maine e Loira
Saint-Ellier-du-Maine – Mayenne
Saint-Ellier-les-Bois – Orne